Марија Хосе има више значења:

 Марија Хосе (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Хосе (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Хосе (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Хосе (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Марија Хосе (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику